Tim Reichel (* 7. Januar 1988 in Lüdenscheid) ist ein deutscher Blogger, Buchautor und Verleger.

Leben 
Nach dem Abitur studierte  Reichel Wirtschaftsingenieurwesen an der RWTH Aachen. Seit seinem Studienabschluss im Jahr 2012 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Studienberater an der RWTH Aachen tätig. Seine Promotion an der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik schloss Reichel im August 2018 mit einer Dissertation über nachhaltige Stahlerzeugung ab.

Im Jahr 2014 gründete Reichel den Studienscheiss Verlag. In dem dazugehörigen Blog schreibt er über Themen wie Studienorganisation, Zeitmanagement, Lerntechniken, Hochschulbürokratie und Motivation im Studium. Neben eigenen Werken publiziert Reichel Texte junger Autoren. Im Jahr 2016 erschien mit dem Bachelor of Time sein erstes Buch. Sein Werk Busy is the new stupid wurde im Juni 2020 vom Manager Magazin als Wirtschaftsbestseller ausgezeichnet.

Seit 2017 ist Reichel Teilinhaber und Geschäftsführer der SCL Verlag GmbH. In diesem Wissenschaftsverlag verlegt er überwiegend Vorlesungsskripte und Dissertationen.

Seit September 2020 schreibt Reichel eine Kolumne für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. In Bachelor of Smarts – die Uni-Kolumne gibt er Rat zu Problemen im Studium und zeigt, wie Studierende erfolgreich durch den Bachelor kommen. In seinen Artikeln stehen Tipps für eine produktivere Arbeitsweise und eine optimale Prüfungsvorbereitung im Vordergrund.

Neben seinen Tätigkeiten als Schriftsteller und Verleger arbeitet Reichel als Redner und Berater. Dazu bietet der „Zeitmanagement-Profi“ Vorträge, Seminare und Trainings zu den Themen Zeitmanagement, Selbstorganisation, New Work und nachhaltiges Unternehmertum an.

Tim Reichel lebt und arbeitet in Aachen.

Werke 
 Ökologische Bewertung der Elektrostahlherstellung unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes biogener Kohlenstoffträger, Dissertation, Pfeifers Pfeifen, Bottrop 2018, ISBN 978-3-96463-001-8.
 Busy is the new stupid: Die effizientesten Techniken und modernsten Strategien für mehr Fokus, höhere Produktivität und ein besseres Zeitmanagement, FinanzBuch Verlag, München 2020, ISBN 978-3-95972-306-0.
 Endlich produktiv im Homeoffice: Zu Hause effizient und konzentriert arbeiten – die besten Homeoffice-Hacks für mehr Fokus, höhere Produktivität und ein besseres Zeitmanagement, FinanzBuch Verlag, München 2021, ISBN 978-3-95972-528-6.

Eigenverlag 
 Bachelor of Time: Zeitmanagement im Studium, Studienscheiss Verlag, Aachen 2016, ISBN 978-3-9818191-0-6.
 50 Dinge, die du für dein Studium tun kannst, auch wenn du keine Zeit hast, Studienscheiss Verlag, Aachen 2016, ISBN 978-3-9818191-5-1.
 DOEDL-Methode: Selbstmanagement im Studium, Studienscheiss Verlag, Aachen 2017, ISBN 978-3-946943-00-6.
 Arschtritt-Buch: Selbstmotivation im Studium, Studienscheiss Verlag, Aachen 2017, ISBN 978-3-946943-08-2.
 Arschtritt-Taktik: Selbstmotivation im Alltag, Studienscheiss Verlag, Aachen 2017, ISBN 978-3-946943-12-9.
 Ersti-Hilfe: 112 Tipps für Studienanfänger, Studienscheiss Verlag, Aachen 2017, ISBN 978-3-946943-17-4.
 365 Zitate für tägliche Motivation: Dauerhaft motiviert bleiben mit Motivationssprüchen und Lebensweisheiten für jeden Tag, Studienscheiss Verlag, Aachen 2017, ISBN 978-3-946943-40-2.
 365 Zitate für starke Frauen: Geballte Frauen-Power für tägliche Inspiration und Motivation, Studienscheiss Verlag, Aachen 2019, ISBN 978-3-946943-24-2.
 365 Zitate für starke Männer: Die männlichste Zitatesammlung der Welt mit Lebensweisheiten und kuriosen Sprüchen für tägliche Inspiration und Motivation, Studienscheiss Verlag, Aachen 2019, ISBN 978-3-946943-27-3.
 24/7-Zeitmanagement: Das Zeitmanagement-Buch für alle, die keine Zeit haben, ein Zeitmanagement-Buch zu lesen, Studienscheiss Verlag, Aachen 2019, ISBN 978-3-946943-30-3.
 365 Zitate für tägliche Gemeinheiten: Böse Sprüche und schwarzer Humor für jeden Tag, Studienscheiss Verlag, Aachen 2019, ISBN 978-3-946943-35-8.
 365 Zitate für tägliche Inspiration: Frische Impulse mit aufrüttelnden Zitaten für die tägliche Extraportion Inspiration, Studienscheiss Verlag, Aachen 2019, ISBN 978-3-946943-21-1.
 Konzentriert lernen mit ADHS: Meine besten Tipps für Schule und Studium (Vorwort), Studienscheiss Verlag, Aachen 2020, ISBN 978-3-946943-61-7.
 Nie wieder Schreibblockade: 120 geniale Schreibtipps für Studienarbeiten und wissenschaftliche Texte, Studienscheiss Verlag, Aachen 2020, ISBN 978-3-946943-68-6.
365 Zitate des Dalai Lama: Buddhistische Lebensweisheiten und inspirierende Sprüche für jeden Tag, Studienscheiss Verlag, Aachen 2020, ISBN 978-3-946943-72-3.
 365 Zitate für stoische Gelassenheit: Tägliche Weisheiten der Stoiker für mehr Glück und Erfolg im Leben, Studienscheiss Verlag, Aachen 2021, ISBN 978-3-946943-80-8.
 How to Fernstudium: Mit mehr Zeit, weniger Stress und besseren Noten durch deine berufsbegleitende Weiterbildung, Studienscheiss Verlag, Aachen 2022, ISBN 978-3-98597-065-0.

Weblinks 
 Literatur von und über Tim Reichel im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 Offizielle Website von Tim Reichel
 Studienscheiss-Blog von Tim Reichel
 Spiegel-Kolumne von Tim Reichel

Einzelnachweise 

Verleger (21. Jahrhundert)
Verleger (Deutschland)
Blogger
Sachbuchautor
Deutscher
Geboren 1988
Mann